Henouittaoui   (ou Douathathor-Henttaouy) est vraisemblablement la fille du pharaon   et de la reine , ou bien de Smendès  et de la reine . Dans tous les cas, elle vit donc à une époque charnière entre les deux lignées, dans les débuts de la Troisième Période intermédiaire.

Elle est l'une des épouses de , d'abord grand prêtre d'Amon à Karnak et généralissime, charges héritées de son père en -1070, ensuite couronné co-pharaon de -1054 à -1032 avec Smendès puis ses successeurs.

Elle porte les titres de : Chef du Harem d'Amon, Grande épouse royale (Hmt-nswt wrt) ; Dame des Deux Terres (nbt tAwy) ; Mère du Roi (mwt-nswt) ; Fille du Roi (sAt-nswt).

Henouittaoui  donne cinq enfants à  : Maâtkarê, Moutnedjemet, Henouittaoui,  et Menkhéperrê. Quelques spécialistes la donnent aussi comme la mère de Masaharta.

Sa momie fut retrouvée dans la cachette de la tombe DB320 de Deir el-Bahari.

Généalogie 

Index égyptologique
Reine de l'Égypte antique
XXe dynastie égyptienne
XXIe dynastie égyptienne